Cyclosternum  — род пауков-птицеедов, обитающий Новом Свете. В настоящее время род включает 13 видов, все они обитают в Центральной и Южной Америке.

Виды 
 Cyclosternum bicolor Schiapelli & Gerschman, 1945
 Cyclosternum familiare  Simon, 1889
 Cyclosternum garbei  Mello-Leitao, 1923
 Cyclosternum gaujoni  Simon, 1889
 Cyclosternum janthinum Simon, 1889
 Cyclosternum kochi Ausserer, 1871
 Cyclosternum ledezmae Vol, 2001
 Cyclosternum obscurum Simon, 1891
 Cyclosternum palomeranum West, 2000
 Cyclosternum rufohirtum Simon, 1889
 Cyclosternum schmardae Ausserer, 1871
 Cyclosternum spinopalpus Schaefer, 1996
 Cyclosternum viridimonte Valerio, 1982

Примечания

Литература 
 Ausserer, A. 1871 : Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell (Mygalidae Autor). Verhandllungen der Kaiserlich-Kongiglichen Zoologish-Botanischen Gesellschaft in Wien, vol. 21, p. 117—224.
 
 Platnick, N. I. (2011). The World Spider Catalog, version 12.0. American Museum of Natural History.

Пауки-птицееды
Паукообразные Центральной Америки
Паукообразные Южной Америки
Таксоны, описанные Антоном Ауссерером